Clusiella är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Clusiella ingår i familjen Calophyllaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malpigiaordningen
Clusiella